Алекса́ндр Па́влович Ляшко́ () (30 декабря 1915 (12 января 1916 года), пос. Родаково Славяносербского района Луганской области, УССР, — 9 октября 2002 года, г. Киев) — советский и украинский политический деятель, 15 лет возглавлявший украинское правительство (1972—1987).

Член КПСС с 1942 года, член ЦК КПУ (1960—90 гг.), член ЦК КПСС (1961—1989), член Политбюро ЦК КПУ (1963—1987). Герой Социалистического Труда (1985). Автор воспоминаний «Груз памяти» (в 4 томах).

Биография 
Родился в семье рабочего-железнодорожника. По окончании школы с отличием в 1931 году поступил в Луганский автодорожный техникум, который также окончил с отличием в 1935 году. После техникума два с половиной года работал механиком автобазы Макеевского коксохимического завода, затем заведующим учебной частью школы автомехаников в Артёмовске. Окончил металлургический факультет Донецкого индустриального института (1937—1941, 1945—1947). C 1941 по август 1942 года — курсант 2-го Харьковского танкового училища, по окончании получил звание лейтенанта.

На фронте воевал командиром танкового взвода на Кубани, в Ставрополье и Ростовской области. В 1943 году был направлен на курсы переподготовки командиров самоходной артиллерии в Самарканд. С июля 1943 по ноябрь 1945 года — преподаватель танкового училища в Самарканде. После победы вернулся на Украину. В 1945—1952 работал на Новокраматорском машиностроительном заводе (инженер, заместитель начальника цеха, заместитель директора, парторг завода). В 1952—54 1-й секретарь Краматорского горкома КП Украины. В 1954—1957 годах — секретарь, в 1957—1960 годах — 2-й секретарь, в 1960—1963 годах — 1-й секретарь Донецкого обкома КПУ. Участник XX съезда КПСС.

В 1963—66 гг. — секретарь, председатель бюро, в 1966—69 гг. — второй секретарь ЦК КПУ. В 1969—72 гг. — Председатель Президиума Верховного Совета УССР и заместитель Председателя Президиума Верховного Совета СССР (до сентября 1972 года). С мая 1972 года по июль 1987 года — Председатель Совета Министров УССР. В 1986 году возглавлял Республиканскую правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии на ЧАЭС.

Депутат Совета Союза Верховного Совета СССР 5—11 созывов (1958—1989) от Донецкой области.

С 1987 года — персональный пенсионер союзного значения. Был почётным членом донецкого землячества г. Киева.

Похоронен на центральной аллее Байкового кладбища напротив церкви, рядом с могилами Наталии Ужвий и Олеся Гончара.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (1985)
 Орден Богдана Хмельницкого (Украина)
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (29 декабря 2000, Украина) — за значительный личный вклад в развитие экономики, науки и культуры Украины, многолетний добросовестный труд
 Шесть орденов Ленина (1965, 1971, 1973, 1975, 1977, 1985)
 Два ордена Трудового Красного Знамени (1957, 1958)
 Орден Отечественной войны I-й степени (1985)
 Орден «Знамени Венгерской Народной Республики в лавровом венке» (ВНР)
 другие награды
 Почётная грамота Кабинета Министров Украины (20 декабря 2000 года) — за весомый личный вклад в развитие экономики, науки и культуры Украины и в связи с 85-летием со дня рождения

Память

Примечания

Публикации Ляшко 
 Ляшко А. П. Груз памяти: Трилогия: Воспоминания / А. П. Ляшко. — К.: Деловая Украина, 1997—2001.
 Кн. 1: Путь выживания. — 1997. — 397 с.
 Кн. 2: Путь в номенклатуру. — 1997. — 540 с.
 Кн. 3, ч. 1: На ступенях власти. — 2001. — 389 с.
 Кн. 3, ч. 2: На ступенях власти. — 2001. — 525 с.
 Ляшко О. На головному напрямі / О. Ляшко. — К.: Політвидав УРСР, 1962. — 61 с.
 Ляшко А. П. Украинская Советская Социалистическая Республика / А. П. Ляшко. — М.: Политиздат, 1972. — 127 с.

Публикации о Ляшко 
 В масштабе эпохи: Современники об А. П. Ляшко / Сост. В. И. Ляшко. — К.: Іррідіум, 2003. — 237 с.
 Вовенко В. Александр Ляшко: «Хочу увидеть свой народ счастливым» / В. Вовенко // Донбасс. — 2005. — 24 дек. — С. 5.
 Ляшко Александр Павлович // БСЭ. — 3-е изд. — М., 1974. — Т. 15. — С. 135.
 Ляшко Александр Павлович: [Гос. и полит. деятель, 1915—2002: Некролог] // Веч. Донецк. — 2002. — 11 окт.; Донбасс. — 2002. — 11 окт.; Жизнь. — 2002. — 11 окт.
 Ляшко Александр Павлович // Годы и люди Донетчины / Авт.-сост. В. И. Ляшко. — К.: Скарбниця: Изд. дом «Деловая Украина», 2001. — С. 98.
 Ляшко Александр Павлович // Известия ЦК КПРС. — 1989. — № 2. — С. 80.
 Ляшко Олександр Павлович // Рад. енцикл. історії України. — К., 1971. — Т. 3. — С. 48-49.
 Ляшко Александр Павлович // УСЭ. — К., 1981. — Т. 6. -С. 211.
 Памяти А. П. Ляшко: [Мемориал. доска на здании Ворошилов. района] // Первая линия. — 2003. — 27-30 нояб.
 Пребывание в Донецкой области [Пред. Совета Министров УССР А. П. Ляшко] // Правда Украины. — 1987. — 3 апр.
 Пребывание А. П. Ляшко в Донецкой области // Соц. Донбасс. — 1985. — 26 мая.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Первые секретари Донецкого обкома КП Украины
Выпускники Донецкого технического университета
Члены ЦК КПСС
Похороненные на Байковом кладбище
Танкисты Великой Отечественной войны
Командиры взводов в Великой Отечественной войне
Председатели Президиума Верховного Совета Украинской ССР
Депутаты Совета Союза от округов Украинской ССР
Депутаты Совета Союза 11-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 10-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 9-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 8-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета СССР 5-го созыва
Заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР
Персональные пенсионеры союзного значения
Вторые секретари ЦК КП Украины
Первые секретари Краматорского горкома КП Украины
Члены Политбюро ЦК КП Украины
Секретари парткомов КПСС на предприятиях и в организациях
Делегаты XX съезда КПСС
Председатели Совета министров Украинской ССР
Вторые секретари Донецкого обкома КП Украины
Делегаты XIX съезда КПСС
Делегаты XXI съезда КПСС
Делегаты XXII съезда КПСС
Политики XX века
Делегаты XXIII съезда КПСС
Делегаты XXIV съезда КПСС
Делегаты XXV съезда КПСС
Делегаты XXVI съезда КПСС
Делегаты XXVII съезда КПСС